Gonaxia är ett släkte av nässeldjur. Gonaxia ingår i familjen Sertulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Gonaxia